Les Fonts puede referirse a:

 San Juan les Fonts, municipio español de la provincia de Gerona situado en la comarca catalana de La Garrocha. 
 Estación de Les Fonts, estación de la línea S1 de la línea Barcelona-Vallès de FGC situada en el antiguo pueblo de Les Fonts que hoy en día está entre los términos municipales de Tarrasa y San Quirico de Tarrasa.
 Saint-Paul-les-Fonts, población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón y en el departamento de Gard. 
 Les Fonts, núcleo poblacional que se sitúa en dos municipios: Tarrasa y San Quirico de Tarrasa (Sant Quirze del Vallès en catalán).